Il doppio maschile del Japan Open Tennis Championships 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mahesh Bhupathi e Leander Paes erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rick Leach e David Macpherson hanno battuto in finale 1–6, 7–6 (8–6), 7–6 (7–4) Paul Hanley e Nathan Healey.

Teste di serie
Le prime 5 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

n/a
 Thomas Shimada /  Myles Wakefield (quarti di finale)
 Rick Leach /  David Macpherson (campioni)
 John-Laffnie de Jager /  Robbie Koenig (quarti di finale)
 Simon Aspelin /  Andrew Kratzmann (secondo turno)

 Brent Haygarth /  Sjeng Schalken (primo turno) 
 Justin Gimelstob /  Scott Humphries (primo turno) 
 Johan Landsberg /  Jack Waite (primo turno) 
 Byron Black /  Neville Godwin (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 2001
ATP Tour 2001